Строн има више значења:
 Строн (Тексас)
 Строн (Илиноис)